Folgend die Ergebnisse des Dameneinzel-Turniers der Badminton-Weltmeisterschaft 2006.

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website 
 Resultate von tournamentsoftware.com.

2006
Weltmeisterschaft 2006
Weltmeisterschaft 2006/Dameneinzel
Weltmeisterschaft 2006